Logische disjunctie (symbool: OR of in het Nederlands OF)
 Of (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Of (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Of

 OF, IATA-code voor Air Finland